Вильякиран-де-ла-Пуэбла ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 11,484 км². Население — 48 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса